Чемпионат Португалии по футболу 1995—1996 годов является 62-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 15-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 797 голов (в среднем 2,6 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1995/1996
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1995 году
Спорт в Португалии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996